Иффинья́к (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Трегё. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Население (2019) — 4 990 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 85 км северо-западнее Ренна, в 8 км к юго-востоку от Сен-Бриё. Через территорию коммуны проходит национальная магистраль N12. В 3 км к юго-востоку от центра коммуны находится железнодорожная станция Иффиньяк линии Париж-Брест.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Альбина (Saint-Aubin)
 Часовня Святого Лорана середины XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,6 %
 промышленность — 33,2 %
 строительство — 11,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 41,1 %
 государственные и муниципальные службы — 12,7 %

Уровень безработицы (2018) — 9,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 180 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 3011 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2316 были экономически активными, 695 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 2316 активных работали 2159 человек (1140 мужчин и 1019 женщин), безработных было 157 (67 мужчин и 90 женщин). Среди 695 неактивных 209 человек были учениками или студентами, 335 — пенсионерами, 151 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Иффиньяка с 2020 года занимает социалист Дени Амайон (Denis Hamayon), член Совета департамента Кот-д’Армор от кантона Трегё. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 62,92 % голосов.

Города-побратимы 
  Ваккерсберг (Германия, с 2002)

Знаменитые уроженцы 
 Бернар Ино (1954), шоссейный велогонщик, 5-кратный победитель Тур де Франс

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
  Результаты муниципальных выборов 2020 года
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор